Casta kan have flere betydninger:

 Casta (ølmærke) - et mexicansk ølmærke
 Casta (system) - et klassifikationssystem af mennesker baseret på race anvendt af Spanien